Vasaløbet er et svensk langrendsløb, der finder sted hvert år den første søndag i marts. Løbet starter i Sälen og slutter i Mora, og er 90 km langt.
Løbet er opkaldt efter Kong Gustav Vasa, som i 1521 flygtede fra den danske kong Christian 2..
Løbet blev afholdt første gang i 1922.

Vinderen i 2010, 2011 og 2012 Jörgen Brink.

Vasaløbets historie 

Vasaløbet blev arrangeret første gang i 1922, og holdes som minde om Gustav Vasas flugt i januar 1521.

Den 19. marts 1922 blev det første Vasaløb afholdt. Der var 119 tilmeldte, som klokken 06:04 startede fra Olnispagården i Sälen. 117 gennemførte løbet. Vinderen af det første løb var, Ernst Alm fra IFK Norsjö i tiden 7:32:49. Han er den yngste vinder af Vasaløbet.

Vasaløbet har siden 1961 startet i Berga.

Den første kvinde som deltog i Vasaløbet var Margit Nordin, i 1923 gennemførte hun løbet i tiden 10:09,42. Året efter blev kvinder nægtede start i løbet. Dette forbud blev ophævet i 1981, da en kvinde, der var udklædt som mand, i 1978 havde gennemført løbet og blev interviewet efter løbet.

Vasaløbet er blevet aflyst 3 gange (1923?(1932),

1935 og 1990) pga. mangel på sne.

Vasaløbet har gennem tiderne tiltrukket flere kendte personligheder.
Den svenske konge gennemførte løbet i 1977, 1987 og 1997 med 7:15 som bedste tid.
Hans søn Prins Carl Philip fik i 2004 tiden 6:21.
I 2012 deltog Kronprins Frederik og fik tiden 6:36:32.
Dette år deltog Pippa Middleton også.
Året efter deltog Kronprins Frederik også og fik omtrent samme tid, men dog en bedre placering som 4136 ud af 14381 deltagere.
Den stockholmske lenspolitimester Hans Holmér var i 1986 på vej til at sit 18. Vasaløb da han hørte om mordet på Olof Palme.

Rekord 
 Hurtigst tid i Vasaløbet er sat af Jörgen Brink i 2012, de 90 kilometer blev løbet på 3.38.41 gennemsnitfart på 24,69 km/h (2:26 min per kilometer).

 Hurtigst dame er Vibeke Skofterud fra Norge som gennemførte de 90 kilometer på 4.08.24 i 2012.

Liste over de ti hurtigste tider

Vindere 2000-

De ti hurtigste vindertider

Løbsprofil

Henvisninger 

Skisport i Sverige
Sälen